Schleusener ist der Familienname folgender Personen:

 Fabian Schleusener (* 1991), deutscher Fußballspieler
 Franz Schleusener (1876–1950), deutscher Politiker
 Lothar Schleusener (1953–1966), deutsches Todesopfer an der Berliner Mauer
 Werner Schleusener (1897–1977), deutscher Pflanzenbauwissenschaftler

Siehe auch:
 Schleusner